Die Parlamentswahl in Åland 2019 fand am 20. Oktober 2019 statt. Gleichzeitig wurden die Gemeinderäte neu gewählt.

Wahlsystem 
Die Wahl der 30 Mitglieder des Lagting erfolgte durch Verhältniswahlrecht, wobei die Sitze nach den D’Hondt-Verfahren ermittelt wurden.

Parteivorsitzende der antretenden Parteien

Wahlergebnis

Gewählte Abgeordnete 

Åländisches Zentrum:

Veronica Thörnroos (590)
Roger Nordlund (487)
Harry Jansson (457)
Liz Mattsson (299)
Jörgen Pettersson (199)
Mikael Lindholm (188)
Jesper Josefsson (172)
Robert Mansén (140)
Roger Höglund (119)

Liberale auf Åland:

Katrin Sjögren (536)
John Holmberg (233)
Simon Påvals (231)
Rainer Juslin (229)
Ingrid Zetterman (211)
Pernilla Söderlund (133)

Moderate Sammlung für Åland:

Fredrik Karlström (342)
Tage Silander (312)
Jörgen Strand (258)
Annette Holmberg-Jansson (208)

Ungebundene Sammlung:

Bert Häggblom (550)
Marcus Måtar (210)
Stellan Egeland (188)
Lars Häggblom (151)

Ålands Sozialdemokraten:

Camilla Gunell (424)
Nina Fellman (177)
Jessy Eckerman (104)

Nachhaltige Initiative:

Alfons Röblom (274)
Simon Holmström (257)

Ålands Zukunft:

Anders Eriksson (185)

Åländische Demokratie:

Stephan Toivonen (171)

Gemeinderatswahlen 
In allen 16 Gemeinden Ålands wurden am selben Wahltag die Gemeinderäte neu gewählt. Dabei wird eine Persönlichkeitswahl angewandt. Innerhalb einer Wahlliste kann der Wähler bestimmte Personen wählen und somit über den Einzug spezifischer Personen entscheiden und muss nicht die Reihenfolge der Wahlliste akzeptieren. In den kleineren Gemeinden treten oft alle Kandidaten auf einer Liste an, von der der Wähler seinen Kandidaten auswählen kann und in Folge die Kandidaten der einen Liste mit den meisten Stimmen einziehen. Diese Kandidaten aus Gemeinden mit Einheitslisten werden als Parteilose geführt, obwohl dort auch Parteimitglieder kandidieren, jedoch nicht unter dem Namen ihrer Partei. Neben den mehr oder weniger parteilosen Einheitslisten in kleinen Gemeinden gibt es auch parteilose Wählergruppen in Eckerö und Sund, worauf Parteilose gegen Parteienlisten kandidierten. Somit werden unter Parteilose zum einen tatsächlich parteilose Wählergruppen sowie Einheitslisten mit Parteiangehörigen sowie Parteilosen verstanden.

Einzelnachweise 

Aland
2019